Тоста́т (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Рабастенс-де-Бигор. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65446.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 115 км западнее Тулузы, в 12 км к северу от Тарба.

Коммуна расположена в местности Бигорр. На востоке коммуны протекает река , а на западе — река Адур.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 455 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 303 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 198 были экономически активными, 105 — неактивными (показатель активности — 65,3 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 198 активных жителей работали 169 человек (92 мужчины и 77 женщин), безработных было 29 (11 мужчин и 18 женщин). Среди 105 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 63 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина
 Замок Тостат (1760 год). Исторический памятник с 1987 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи